Ма́льцево — топоним:

Казахстан 
 Мальцево — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Мальцево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Мальцево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Мальцево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Мальцево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Мальцево — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Мальцево — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Мальцево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Мальцево — село в Юргинском районе Кемеровской области.
 Мальцево — село в Яйском районе Кемеровской области, Китатское сельское поселение.
 Мальцево — посёлок железнодорожного разъезда в Яйском районе Кемеровской области, Судженское сельское поселение.
 Мальцево — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Мальцево — село в Шадринском районе Курганской области.
 Мальцево — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Мальцево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Мальцево — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Мальцево — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Мальцево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Мальцево — село в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Мальцево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мальцево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Мальцево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Мальцево — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Мальцево — село в Елабужском районе Татарстана.
 Мальцево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Мальцево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Мальцево — остановочный пункт Свердловской железной дороги.

См. также 
 Большое Мальцево
 Верхнее Мальцево
 Малое Мальцево
 Нижнее Мальцево
 Мальцева